Beni Hassan (necropolis), necropolis uit het Egyptische Middenrijk
 Beni Hassan (stam), nomadisch volk